La Delta Ethniki 1999-2000 è la 18ª edizione del campionato greco di calcio di quarto livello.

Gruppo 1

Classifica 

Legenda:
      Ammesso in Gamma Ethniki 2000-2001
      Retrocesse nei Campionati regionali 2000-2001

Gruppo 2

Classifica 

Legenda:
      Ammesso in Gamma Ethniki 2000-2001
      Retrocesse nei Campionati regionali 2000-2001

Gruppo 3

Classifica 

Legenda:
      Ammesso in Gamma Ethniki 2000-2001
      Retrocesse nei Campionati regionali 2000-2001

Gruppo 4

Classifica 

Legenda:
      Ammesso in Gamma Ethniki 2000-2001
      Retrocesse nei Campionati regionali 2000-2001

Note

Campionato greco di calcio
Calcio nel 1999
Calcio nel 2000